Идзковский () — польская фамилия. Известные носители:

 Идзковский, Адам (1798—1879) — польский архитектор и теоретик архитектуры, представитель позднего классицизма.
 Идзковский, Антон Леонардович (1907—1995) — советский футбольный вратарь и тренер.